Ливанская премьер-лига 2011/2012  — 64-й сезон чемпионата Ливана по футболу. Всего в чемпионате приняло участие 12 команд, клуб «Сафа» в первый раз в своей истории завоевал титул чемпиона. Сезон начался 22 октября 2011 года и закончился 4 мая 2012 года.

Клубы-участники 
«Шабаб Аль-Газие» и «Аль-Исла» вылетели из премьер-лиги по итогам сезона 2010/2011, заняв последние 2 места. Их заменили клубы из 1-й лиги: «Триполи» и «Аль-Ахли Саида».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Чемпионат Ливана 2011/2012 на www.rsssf.com 

Футбол в Ливане